Serval steht für:
 Serval, afrikanische Wildkatze
 Serval (Aisne), Gemeinde in Frankreich
 Serval (Fahrzeug), Militärfahrzeug
 Opération Serval, Operation französischer Streitkräfte in Mali